Wapniak (dopływ Pląsawy) – potok górski w Sudetach Zachodnich
według słownika języka polskiego oznacza również:
 wapniak – zmielony wapień, stosowany do np. nawożenia gleb (zob. wapnowanie gleby) lub do odsiarczania spalin (metoda wapniakowa)